Koroljov Stan (vitryska: Каралёў Стан) är en by i Belarus.   Den ligger i voblasten Minsks voblast, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Minsk. Koroljov Stan ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Natur och klimat 
Terrängen runt Koroljov Stan är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Koroljov Stan. Runt Koroljov Stan är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Horad Mіnsk,  km sydväst om Koroljov Stan.

I omgivningarna runt Koroljov Stan växer i huvudsak blandskog.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Se även 
 Landsbygdsorter i Minsks voblasć
 Vitrysslands landsbygdsorter

Referenser

Kommentarer

Källor 

Landsbygdsorter i Minsks voblasć